Евгений Львович Рухин () — советский художник-нонконформист, представитель неофициального искусства. Один из инициаторов «Бульдозерной выставки» в Москве (1974).

Биография 
Родился в семье учёных-геологов Льва Борисовича и Евгении Валериановны Рухиных, когда они, будучи эвакуированы из блокадного Ленинграда, жили в Саратове.

Закончил геологический факультет ЛГУ, работал геологом-изыскателем. Увлекся русской иконой.

С 1963 начал самостоятельно заниматься живописью, сблизился с В. Немухиным, испытал его влияние. В 1966—1967 его выставки прошли в молодёжных клубах Ленинграда, в 1966 состоялась выставка в Нью-Йорке, в галерее Бетти Парсонс.

Рухин был одним из инициаторов Бульдозерной выставки, выставки в Измайловском парке в Москве (1974).

Погиб 24 мая 1976 года при пожаре в собственной мастерской. По утверждению Сергея Григорьянца, в окно была брошена толовая шашка, а дверь подперта снаружи.

Творчество и признание 
Элементы поп-арта соединялись у Рухина с поисками сакрального в искусстве.

После смерти художника десятки его выставок прошли в Европе, США, Японии, Израиле.

Персональная выставка произведений Рухина в Санкт-Петербурге прошла в 1996 году.

Работы художника находятся в собраниях:
 Государственная Третьяковская галерея
 Московский музей современного искусства
 Музей «Другое искусство», Москва
 Новый музей, Санкт-Петербург

Примечания

Литература 
 
 Другое искусство: Москва 1956—1988. — М.: ГАЛАРТ, 2005.
 Советский Ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960—2000-х. Коллекция Наталии Опалевой. Музей АЗ. Москва, 2017.

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20090629091803/http://www.nonmuseum.ru/Fest/ruhin.htm
 Работы в музее «Другое искусство»
 Работы на сайте Artnet
 Анатолий Белкин о Евгении Рухине, Андрее Мыльникове, Славе Михайлове и др. художниках.

Художники неофициального искусства СССР
Художники-абстракционисты России
Погибшие на пожаре